Марианна — женское имя, а также производные от него топоним и другие имена собственные.
 Носители, известные по имени
 Марианна Австрийская (1634—1696) — королева Испании, вторая жена Филиппа IV, мать Карла II.
 Марианна Оранская-Нассау (1810—1883) — принцесса Нидерландская и Прусская, дочь короля Нидерландов Вильгельма I.
 Марианна Виктория Испанская (1718—1781) — королева Португалии, супруга Жозе I.
 Марианна Дэшвуд — персонаж и одна из главных героинь романа Джейн Остин «Разум и чувства».
 Топоним
 Марианна — город в штате Арканзас, США.
 Фильм 
 «Марианна» — советский фильм 1967 года о работе советской разведчицы в немецком тылу.
 Другое
 Марианна — персонифицированный символ Франции со времён Великой французской революции, олицетворяющий лозунг «свобода, равенство, братство».
 (602) Марианна — астероид главного пояса, относящийся к спектральному классу C.

См. также 
 Мариана (значения)